Цей список є списком видів ссавців Американських Віргінських островів. Із 29 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 2 уразливі.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Американські Віргінські острови
Фауна Американських Віргінських Островів